Безіменна — річка в Україні, у Віньковецькому і Барському  районах Хмельницької та Вінницької областей. Права притока Лядової (басейнДністра).

Опис 
Довжина річки 7 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.

Розташування 
Бере початок на південному заході від Дашківців. Тече переважно на південний схід через Бригидівку і впадає у річку Лядову, ліву притоку Дністра. 

Річку перетинає автомобільна дорога .

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 12 с. (Таблиця 3.) 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Віньковецького району
Річки Вінницької області
Річки Барського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви